Подго́рное — обособленный микрорайон в Октябрьском округе Липецка.

В конце 1980-х годов в состав Липецка вошла территория, находящаяся между рекой Воронеж и селом Подгорное Липецкого района. В результате к городу были отнесены Крайняя, Подгоренский кирпичный завод (переименованный в Липецкий комбинат стройматериалов; ныне закрыт), садоводство «Машиностроитель» и областной телецентр.

К этому району относятся три липецкие улицы — Крайняя, Подгоренская и Телецентр.

Транспорт 
В Подгорное ходит автобус № 37к, 102, 103, 402.

Микрорайоны Липецка
Октябрьский округ Липецка